Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 2014 года по блицу прошёл 6 октября в Таллине одновременно с женским турниром. По итогам соревнований определялся чемпион Европы в командном зачёте.

Участвовали 64 шашиста (из них 19 МГр) из 16 стран. Главный судья — Юрий Липницкий.

Призёры 
 — Муродулло Амриллаев и Алексей Чижов

 — Александр Георгиев и Иван Трофимов

Ход турнирной борьбы 
По итогам 9 туров по 13 очков из 18 возможных набрали шесть спортсменов.

Для распределения мест использовался средний рейтинг соперников. Согласно ему, шестерка лучших распределилась следующим образом: 1. Чижов (2339,33), 2. Амриллаев (2336,44), 3. Трофимов (2334,22), 4. Георгиев (2331,33), 5. Шварцман (2293,56), 6. Бомстра (2283,67) (см. турнирную таблицу ниже).

После награждения выяснилось, что для жеребьёвки и подведения итогов использовался не блицевой рейтинг, а основной. Турнир проведен со значительной ошибкой. При правильном подсчете рейтинга (по блицевому) итоговая призовая шестерка изменялась: 1. Амриллаев (2368.67), 2. Чижов (2365.22), 3. Георгиев (2360.33), 4. Трофимов (2350.11), 5. Бомстра (2316.22), 6. Шварцман (2304.11).
 
Был подан протест в судейскую коллегию.

Европейская конфедерация шашек приняла решение присвоить два первых места и два третьих. После этого чемпионами стали Муродулло Амриллаев и Алексей Чижов, а бронзовыми медалистами Александр Георгиев и Иван Трофимов (все — Россия).

Турнирная таблица 

MI — международный мастерMF — мастер ФМЖДGMIF — международный гроссмейстер

Ссылки 
 таблица
 Ivan Trofimov. Чемпионат Европы среди мужчин и женщин. Таллин (Эстония), 06-14.10.2014 (шашки 100)

События 6 октября
Спорт в Эстонии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
Октябрь 2014 года
Мужчины блиц
Чемпионаты Европы в Эстонии
Международные соревнования по шашкам в Эстонии